Генрих I де Монморанси (; ,  — ) — третий герцог Монморанси (1579), наместник Лангедока (1563), маршал (1567) и коннетабль Франции (1593). Сын Анна де Монморанси, внук Рене Савойского, брат Франсуа де Монморанси, отец Генриха II Монморанси.

Биография 
В ходе Религиозных войн во Франции маршал Монморанси занимал умеренную позицию, стараясь лавировать между католиками и протестантами, Гизами и сторонниками испанского короля. Лангедоком он управлял почти как самовластный правитель, мало соотнося свои действия с видами королевского двора. В 1576 году в обмен на верность король обещал ему маркграфство Салуццо (на которое Монморанси претендовал по родству с Савойским домом). Воодушевлённый этим обещанием, Монморанси скорректировал позицию и осадил гугенотов в Монпелье.

Женат Генрих был два раза. Первый раз сочетался браком в Экуэнском замке в 1558 году с Антуанеттой де Ламарк, внучкой Дианы де Пуатье. Дочери от этого брака были за герцогом Ангулемским (сыном Карла IX) и за герцогом Вантадуром (племянником Генриха). В 59 лет коннетабль вступил в Агде в брак с Луизой де Бюдо, которая родила ему наследника, Генриха II, и дочь Шарлотту-Маргариту — возлюбленную короля, мать великого Конде.

Генеалогия

Литература

Примечания

Ссылки 

Анри
Анри
Участники Религиозных войн: Католики
Кавалеры ордена Святого Духа
Маршалы Франции
Министры финансов Франции
Коннетабли Франции